

Sigle 
 School of Natural Sciences (Scuola della Natura Scientifica) dell'Institute for Advanced Study di Princeton
 Scuola Normale Superiore – scuola superiore universitaria con sede a Pisa e Firenze
 Servizio nazionale di statistica – predecessore dell'Institut national de la statistique et des études économiques
 Società Nazionale di Salvamento – Scuola per il conseguimento professionale dei brevetti di bagnino di salvataggio ed istruttore di nuoto
 Spallation Neutron Source – sorgente di neutroni basata su un acceleratore in corso di costruzione ad Oak Ridge (Tennessee) 
 Special Night Squads – reparti misti britannici-ebraici creati da Orde Charles Wingate
 Social Networking Service

Politica 
 Slovenska nacionalna stranka – Partito Nazionale Sloveno
 Slovenská národná strana – Partito Nazionale Slovacco
 Српска напредна странка (Srpska napredna stranka) – Partito Progressista Serbo

Codici 
 SNS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto municipale di Salinas (Stati Uniti)
 sns – codice ISO 639-3 della lingua sinesip